Стахо́вський — українське прізвище, походить від імені Стахій (спорідненими є Євстахій, Євстафій і Остафій), зменшуване Сташко.

Носії 
 Стаховський Костянтин (*1882 — †1959) — український скульптор-анімаліст і кераміст.
 Стаховський Лев Миколайович (*1911 — †1968) — український лікар-оториноларинголог, громадський діяч.
 Стаховський Микола Ананійович (*1879 — †1948) — український громадсько-політичний діяч, дипломат.
 Стаховський Сергій Едуардович (нар. 1986) — український тенісист-професіонал.
 Стаховський Юрій Васильович (*1940 — †2013) — український кінооператор. Лауреат Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка.

Стаховська 
 Стаховська Олена Володимирівна (нар. 1954) — українська співачка (лірико-колоратурне сопрано) і педагогиня, народна артистка України.

Див. також 
 Стах
 Стахура
 Стахів
 Сташко
 Сташик
 Сташків
 Сташук
 Сташенко
 Сташевський